Die Murjani WTA Championships 1980 waren ein Tennisturnier der Damen auf Amelia Island. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1980 und fand vom 15. bis 20. April 1980 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1980
Tennisturnier in Fernandina Beach